Das Herrendoppel der Südamerikaspiele 2018 war ein Tennisturnier in Villa Tunari, das vom 28. Mai bis 2. Juni 2018 stattfand.

Setzliste

Hauptrunde

Einzelnachweise 
 

Tennis
Tennisturnier 2018
Tennisturnier in Villa Tunari
2018 Herrendoppel